Turbopsebius är ett släkte av tvåvingar. Turbopsebius ingår i familjen kulflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kulflugor
Turbopsebius